Bratton (Shropshire)
Bratton (Somerset)
Bratton (Wiltshire)
Bratton Fleming
Bratton Seymour